Aymon ou Aimon est un prénom masculin, d'origine germanique, venant de haimo lui-même composé à partir de -haim, « maison » ou « foyer ». Son féminin est Aymone ou Aimone.

Aymon ou Aimon peut être aussi un patronyme.

Saints des Églises chrétiennes 
 Aymon de Savigny († 1175), ou Hamon, originaire du diocèse de Rennes, moine de Savigny en Normandie ; célébré localement le 30 avril par l'Église catholique romaine.
 Aymon Taparelli († 1495), ou Aimon, bienheureux prêtre dominicain, prédicateur à la cour du bienheureux Amédée, duc de Savoie, et inquisiteur pour la Lombardie ; célébré le 15 août par l'Église catholique romaine.

Souverains et princes 
 Duc Aymon, prince des Ardennes, d'origine saxonne ;
 les quatre fils Aymon, fils du précédent ;
 Aymon de Savoie (°1291 - †1343), comte de Savoie.

Personnalités portant ce nom ou prénom 
 Aymon  (), archevêque de Tarentaise ;
 Aymon (), évêque de Genève ;
 Aymon (), évêque de Belley ;
 Aymon de Briançon (Aymon II, ), archevêque de Tarentaise ;
 Aymon de Varennes (), trouvère lyonnais ;
 Aymon de Bruysson (Aymon III, ), archevêque de Tarentaise ;
 Aymon Séchal (Aymon IV, ), administrateur de l'archevêché de Tarentaise ;
 Aymon de Quart (), évêque de Genève ;
 Aymon de Chissé l'Ancien (Aymon , puis Aymon II, 1428), évêque de Grenoble (1388-1427), puis évêque de Nice (1427) ;
 Aymon de Chissé le Jeune (Aymon , puis Aymon II, 1450), évêque de Nice (1422-1427), puis évêque de Grenoble (1427-1450) ;

 voir aussi 
 Anne-Aymone Giscard d'Estaing
 Anne-Aymone Peyrusse

Personnalités portant ce patronyme 
 Jean Aymon (), religieux français ;
 Benoît Aymon (° 1954 - ) , journaliste suisse ;
 Gael Aymon (?), cinéaste français.

Spectacles 
 Les Quatre Fils Aymon (1961, Ballet du XXe siècle de Maurice Béjart).

Littérature 
 Chanson des quatre fils Aymon
Aymone

Toponyme 
 Les Quatre Fils Aymon (structure géologique et lieu dit de Bogny-sur-Meuse).

Notes et références